Федерация дзюдо Азербайджана (азерб. Azərbaycan Cüdo Federasiyası)  — организация, занимающаяся проведением соревнований по дзюдо на территории Азербайджана.

История 
Дзюдо (в переводе с японского «дзю»-мягкий, «до»-путь) является японским искусством борьбы. Джигаро Кано на основе вида борьбы джиу-джитсу создал основные правила, принципы тренировок, методы борьбы дзюдо. Датой создания дзюдо является 1882 год. 

В 1972 году Комитетом Физической Культуры и Спорта при кабинете Министров СССР было принято решение о распространении дзюдо на территории СССР. Во исполнение решения в том же году в Азербайджанской Республике была создана Федерация Дзюдо. 22 ноября 1972 года впервые в республике были проведены соревнования по дзюдо. В обществах «Динамо», «Буревестник», «Локомотив», «Родник» и в городах Сумгаит и Гянджа начали действовать первые клубы.

В декабре 1972 года Исмаил Ахмедов, Сабир Гусейнов, Агарза Ахмедов и Виктор Кузнецов, являвшиеся первыми тренерами азербайджанской школы дзюдо, приняли участие на первом Всесоюзном Семинаре Тренеров, организованном в Таллине. Позже на Всесоюзных семинарах судей приняли участие Эльмаддин Раджабли  и Виктор Кузнецов.  Первыми тренерами дзюдо Азербайджана считаются Исмаил Ахмедов, Сабир Гусейнов, Эльмаддин Раджабли, Агарза Ахмедов, Рауф Шафиев, Виктор Кузнецов, Анвер Искендеров, Тарлан Гасанов, Джарулла Шингаров, Самед Шахнияров и другие специалисты.

Звания мастера спорта первым был удостоен Сахиб Исмаилов, международного класса - Гудрат Панджалиев, а звания заслуженного мастера – Назим Гусейнов.

Звание первого заслуженного тренера республики получил Эльмаддин Раджабли, а звание первого заслуженного тренера бывшего СССР – Агаяр Ахундзаде. Первым мастером спорта среди женщин была Арзу Атаева, а первым мастером спорта международного класса – Гюльшан Ширинова.

Звание первого судьи всесоюзного класса было присвоено Рауфу Шафиеву, а Заир Мамедов и Валех Магеррамов стали первыми судьями международного класса. Первыми победителями и призерами первенств бывшего СССР стали Алекпер Исмаилов (1975 год – золотая медаль), Сахиб Исмаилов (1972 год – бронзовая медаль) и Анвер Ахмедов (1982 год – серебряная медаль).

Среди азербаджанских дзюдоистов Фархад Раджабли впервые завоевал медаль на соревнованиях европейского масштаба. В проведенном в 1978 году в Венгрии первенстве Европы среди молодежи он занял III место.

Величайшее достижение азербайджанского дзюдо связано с именем Назима Гусейнова. В Летних олимпийских играх, проводимых в 1992 году в Барселоне, он завоевал золотую медаль.

В настоящее время осуществляет деятельность Федерация Дзюдо Азербайджана. Сегодня молодые спортсмены испытывают силу на турнирах. Именно эти молодые спортсмены принимали участие в Олимпийских Играх в Пекине в 2008 году. В чемпионате мира по дзюдо, проводимом в Турции в 2010 году, Афаг Султанова в cсвоей весовой категории и Ильхам Закиев в весовой категории 100 завоевали золотую медаль. На кубке Европы, проводимом в столице Украины Киеве в апреле 2011 года, азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей.

Федерация Дзюдо СССР была создана согласно постановлению Спортивного комитета СССР 22 ноября 1972 года. Известными дзюдоистами того периода были Сахиб Исмайлов, Эльчин Исмайлов, Закира Керимова и др. 

Функционирует официальное онлайн-ТВ Федерации дзюдо Азербайджана.

В 2016 году дзюдоисты национальной команды Рустам Оруджов и Эльмар Гасымов завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Рио.

Руководители 
C 2021 года президентом федерации является Рашад Нaбиев

Вице-президенты
 Эльнур Маммадли
Ровшан Рустамов

Главный секретарь

 Рашад Расуллу

См.также 

 Спорт в Азербайджане
 Федерация волейбола Азербайджана
 Ассоциация футбольных федераций Азербайджана
 Федерация бадминтона Азербайджана

Примечания 

Спортивные федерации Азербайджана
Дзюдо в Азербайджане